Эди́ев — чеченская фамилия. Известные носители:
 Эдиев, Асламбек Лечиевич (1970) — чеченский тяжелоатлет, чемпион СССР, многократный чемпион России, призёр чемпионатов Европы и мира, Заслуженный мастер спорта России.
 Эдиев, Исмаил Ибрагимович (1988) — чеченский футболист, воспитанник ФК «Терек».
 Эдиев, Лечи (1992) — чеченский дзюдоист.